Штрелов () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Штрелов, Зигфрид (1911—1943) — немецкий офицер-подводник, капитан 3-го ранга.
 Штрелов, Хайнц (1915—1943) — немецкий журналист, унтер-офицер, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».
 Штрелов, Юстус (род. 1996) — немецкий биатлонист.